Пазар може да се отнася до:

В икономиката 
 Пазар – икономическа терминология
 Свободен пазар
 Финансов пазар
 Валутен пазар (вж Форекс)
 Общ пазар (ЕС)

В бита 
 Сергиен пазар
 Базар
 Панаир

 Известни сергиени пазари
 Женски пазар
 Солни пазар
 Четвъртък пазар
 Понеделник пазар

Географски 
 Исторически
 Траянов пазар

 Квартали

 Гроздов пазар
 Колхозен пазар

 Градове, общини и села с това име

 Нови пазар (пояснение)
 Пазар е и вариант на името на град Енидже Вардар, днес Яница, Гърция.
 Сари пазар
 Село Вехти Пазар